

Noms communs 
 Le flair est le terme désignant en français le sens de l'olfaction, l'odorat, et en particulier l'odorat du chien.
 Le flair désigne parfois l'intuition du médecin, du détective
 Le flair bartending est un terme emprunté à l'anglais désignant la « jonglerie de bar ».

Patronymes 

 Ric Flair, dont le véritable nom est Richard Morgan Fliehr, est un catcheur américain.
 David Flair, dont le véritable nom est David Richard Fliehr, est un catcheur américain, fils de Ric Flair.
 Reid Flair, dont le véritable nom est Richard Reid Fliehr, est un catcheur américain, fils de Ric Flair.
 Charlotte Flair, dont le véritable nom est Ashley Elizabeth Fliehr, est une catcheuse américaine, fille de Ric Flair.

Sigle 
 FLAIR, initiales de Fluid attenuated inversion recovery, est une technique d'imagerie par résonance magnétique.

Autres

Flair Records, une compagnie de disques active de 1953 à 1955 ;
Flair est un magazine hebdomadaire belge ;
Flair Software, entreprise du jeu vidéo ;
Flare interférences optiques en photographie ;
 Flair de cocker, album de la bande-dessinée Boule et Bill.